C10H12O2 – formula molecolare del durochinone
C10H12O2 – formula molecolare dell'eugenolo

Formule molecolari